Кавасос () — испанская фамилия. Известные носители:
 Кавасос, Лауро (1927—2022) — американский педагог и политик. Министр образования США (1988—1990).
 Кавасос, Луми (род. 1968) — мексиканская актриса.
 Кавасос, Николь (род. 1977) — американская актриса.